Fedora, aus dem Altgriechischen, von θεός theos ‚Gott‘ und δῶρον doron ‚Geschenk‘, ‚Gabe‘, steht für:

 Fedora (1926), ein deutscher Stummfilm aus dem Jahre 1926
 Fedora (Film), ein von Billy Wilder inszenierter Film aus dem Jahr 1978
 Fedora (Filzhut), ein weicher Filzhut
 Fedora (Linux-Distribution), eine Linux-Distribution
 Fedora (Oper), eine Oper von Umberto Giordano
 das Schauspiel „Fédora“ von Victorien Sardou aus dem Jahr 1882
 Fedora (South Dakota), ein kleiner Ort im Miner County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Fedora (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Fedora Directory Server, nun 389 Directory Server, ein Open-Source-Verzeichnisdienst
 Fedora Repository, ein Open-Source-Projekt zur Verwaltung von digitalen Inhalten in Archiven